niepodległość – pojęcie politologiczne (niepodległość państwa, narodu) lub psychologiczne (niepodległość myśli)
 „Niepodległość” – polskie czasopismo wydawane od 1929
 Niepodległość – polski film dokumentalny z 2018
 Niepodległość (hebr. העצמאות, Ha'Atzma'ut) – izraelska partia polityczna założona w 2011 przez Ehuda Baraka